«Поучения Кагемни» («Поучения для Кагемни») — древнеегипетское литературное произведение жанра «поучений» (sb3 jt), созданное в эпоху Древнего царства, но дошедшее до нас в копиях Среднего царства. Излагает правила хорошего тона в виде наставлений взрослого молодому поколению.

Рукопись

Источник 
Произведение сохранилось не полностью на «Папирусе Присса» и не копировалось в Новом царстве, как, например, «Поучения Птаххотепа». «Поучения для Кагемни» относится к VI династии, тогда как «Папирус Присса» составлен при XII династии (около 1991—1783 до н. э.). Поучение занимают в нём две страницы перед полным текстом «Поучения Птаххотепа» и содержит 4 наставления, короткое заключение и колофон. Рукопись относится к XI—XII династиям, когда иератическое письмо переходило из вертикального к горизонтальному написанию. «Папирус Присса» найден французским востоковедом Эмилем Приссом в Фивах в 1857 году и с тех пор хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже (№ 183—194).

Существует предположение, что произведение придумано и записано в период Среднего царства, а искусственное удревнение призвано придать большую силу воздействия.

Переводы 
Впервые факсимильная копия опубликована в 1847 году, затем в 1911. Первый перевод осуществил английский египтолог  в 1918 году. Также переводами произведения занимались Адольф Эрманн (1927), Франтишек Лекса (1928), Алан Х. Гардинер (1946), Уильям К. Симпсон (1972), Мириам Лихтхейм (1973), Хелльмут Бруннер (1988).

Автор 
Поучение Кагемни оканчивается упоминанием имени Кагемни — будущего визиря-чати фараона Снофру из IV династии (ок. 2575 до н. э.) или фараона Хуни из III династии. В самом произведении говорится, что фараон Хуни преставился, и на престол взошёл Снофру.

Автором и отцом Кагемни, для кого составлялось поучение, по мнению египтологов, может быть Каирсу (Каирес), чьё имя упомянуто среди других выдающихся мудрецов в Папирусах Честера Битти (IV verso). Другие учёные считают самого Кагемни автором поучений.

Содержание 
Мудрый чати, чьё имя осталось неизвестным, обращается с наставлениями, которым он сам следовал, к «детям», что также может переводиться и как «ученики». Среди них назван Кагемни, по имени которого произведение получило в наши дни своё название. «Счастливым останется скромный».В форме беседы излагаются некоторые нормы поведения для свободного человека, как вести себя за общим столом — нужно сдерживать свой аппетит, но не обижать презрением не следующих этому правилу; стараться не быть болтливым и высокомерным, «ибо не ведомо, что совершит бог, когда он накажет». В заключении упоминается и судьба Кагемни, поднявшегося до должности визиря-чати при фараоне Снофру.

Анализ 
Произведение среди других примеров «Поучений» является источником информации об этических и моральных принципах древних египтян.

Древнеегипетским произведениям жанра имеются соответствия в библейской письменности, носящей имена Соломона и Сирахида.

Примечания

Литература 
 

 .Тураев Б. А. 
  (Кагемни: С. 79).

Иноязычная 
 
 
 
 

Литература Древнего Египта
Дидактические поэмы
Книги 3-го тысячелетия до н. э.